

Patronyme 

 Famille Fieschi (ou Fiesque), illustre famille génoise ;
 Giuseppe Fieschi (1790-1836), conspirateur corse ;
 Pascal Fieschi (1908-1980), écrivain français ;
 Jean-André Fieschi (1942-2009), cinéaste et critique de cinéma ;
  (1945- ), diplomate français, consul général à Leningrad, ambassadeur en Ukraine, chef de mission au Kosovo et ambassadeur en Lettonie ;
  Jacques Fieschi (1948-), scénariste français.

Voir aussi :

 Complot des Fieschi, à Gènes en 1547 ;